TAF steht für:
 Terminal Aerodrome Forecast, eine normierte Flugwetterprognose
 TAF Germany (The Actiondance Federation), ein deutscher Tanzverband
 TAF Linhas Aéreas, ehemalige brasilianische Fluggesellschaft
 Tōkyō Kokusai Anime Fair, internationale Messe für Anime
 Transient Adaptation Factor, siehe Adaptation (Auge) #Transiente Adaptation
 Treno Alta Frequentazione, ein italienischer Elektrotriebzug
 Tribunal administratif fédéral oder Tribunale amministrativo federale, siehe Bundesverwaltungsgericht (Schweiz)
 Tübinger Archäologische Forschungen, eine Buchreihe der klassischen Archäologie Tübingen
 Oran Tafraoui Airport (IATA-Code), Flughafen von Oran (Provinz), Algerien
 TAF Zigarrenfertigung, Fertigungsart von Zigarren (TAF = Totalmente a mano (Handmade Shortfiller))

Taf steht für:
 walisischer Name des River Taff, Fluss in Wales

taf steht für:
 Tapirapé (ISO-639-3-Code), eine der Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung